BFD peut faire référence à :
  ;
 Brig-Furka-Disentis, une compagnie de chemin de fer suisse qui reliait Brigue et Disentis par le col de la Furka, la ligne sommitale de la Furka ;
 Conker's Bad Fur Day, un jeu vidéo sur Nintendo 64 ;
 Bidirectional Forwarding Detection, un protocole réseau utilisé pour détecter les défauts entre deux équipements reliés par un lien.